Phaedra vagy Phaidra, görög mitológiai alak;
 Számos művészeti alkotás választotta témául:
 Phaedra, Jean Racine legkiemelkedőbb drámája, a modern lélektani drámák előzménye;
 Phaedra az ifjabbik Senecától
 Phaedra's Love Seneca Phaedrájának modern adaptációja Sarah Kane rendezésében;
 Phaedra, egy Jules Dassin film 1962-ből
 Phaedra, Benjamin Britten drámai kantátája mezzoszopránra és kiszenekarra
 Phaedra, Hans Werner Henze operája
 174 Phaedra, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida 
 Phaedra, a német Tangerine Dream együttes ötödik albuma;
Lásd még
 A Fédra görög eredetű női név, jelentése: fényes. A név a mitológiai Phaidra nevéből származik.
 Gaius Iulius Phaedrus, római meseköltő.